Демешково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Демешково — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Россия 
 Демешково — деревня в Невельском районе Псковской области.

Украина 
 Демешково — село в Кропивницком районе Кировоградской области.